Вољавче је насељено место града Јагодине у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 1910 становника.

Овде се налазе Запис Милосављевића крушка (Вољавче) и Запис Милошевића храст (Вољавче).

Демографија 
У насељу Вољавче живи 1425 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,6 година (35,7 код мушкараца и 37,4 код жена). У насељу има 552 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,28.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Јагодина
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији